Sezóna 2010/2011 byla 2. sezónou Slohokej ligy. Mistrem se stal tým HK Partizan.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
Čtvrtfinále se hrálo systémem doma – venku.

HD HS Olimpija – HDD Bled 8:4, 7:3
HK Partizan – Junior Graz 99ers 5:0, 5:1
HDK Maribor – HD mladi Jesenice 1:1, 3:1
HK Triglav Kranj – Tým Záhřeb 2:3, 2:3

Semifinále 
HD HS Olimpija – Tým Záhřeb 2:0 (10:0, 7:4)
HK Partizan – HDK Maribor 2:0 (7:1, 2:0)

O 3. místo 
HDK Maribor – Tým Záhřeb 2:0 (4:2, 3:1)

Finále 
HD HS Olimpija – HK Partizan 1:3 (3:2 P, 2:10, 4:7, 0:4)

Slohokej liga
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011